Der Coupe d’Europe 2003/04 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 46. Auflage fand vom 27. bis zum 30. Mai 2004 in Egmond aan Zee statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Crystal Kelly verteidigte erfolgreich in Egmond aan Zee den Coupe d’Europe vor dem BC Andernos und dem BC Service Pack 't Tapperijke aus Hoeven.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Egmond aan Zee

Ausscheidungsgruppe A in Malmö  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Madrid  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Hasselt  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Wien  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Deurne  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Egmond aan Zee

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2003/04

Einzelnachweise 

2004
Coupe dEurope 2003/04
Billardturnier in Bergen (Noord-Holland)